Шмутцер () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Шмутцер, Фердинанд (1870—1928) — австрийский художник, гравер и фотограф.
 Шмутцер, Якоб Маттиас (1733—1811) — австрийский художник и график.